Чемпионат США по шахматам 2000 прошёл в Сиэтле с 25 сентября по 7 октября.

Таблица

Тай-брейк

Ссылки 
 
 

Чемпионаты США по шахматам
2000 год в шахматах
2000 год в штате Вашингтон
Спортивные соревнования в Сиэтле
Сентябрь 2000 года
Октябрь 2000 года
Спорт в США в 2000 году